Mugronera (bijuteria), peça corporal de joieria o bijuteria que s'usa en el mugró
 Mugronera (lactància materna), funda amb forma de mugró que es fica sobre l'arèola i el mugró durant la lactància